Sławna – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Sławna – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zborowskim
 Sławna – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie lipowieckim